Jenson Brooksby era il detentore del titolo, ma si è ritirato ai quarti di finale contro Nicolás Mejía.

In finale Christopher Eubanks ha sconfitto Nicolás Mejía con il punteggio di 2-6, 7-6(3), 6-4.

Teste di serie 

  Yasutaka Uchiyama (primo turno)
  Jason Jung (primo turno)
  Jenson Brooksby (quarti di finale, ritirato)
  Paolo Lorenzi (primo turno)

  Emilio Gómez (quarti di finale)
  Ernesto Escobedo (primo turno)
  Guido Andreozzi (secondo turno)
  Mitchell Krueger (secondo turno)

Qualificati 

  Dayne Kelly (primo turno)
  Stefan Kozlov (primo turno)

  Nicolás Mejía (finale) 
  Thiago Agustín Tirante (secondo turno)

Wildcard 

  Oliver Crawford (primo turno)
  Sam Riffice (semifinale)

  Donald Young (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Orlando Open II 2021